Сапфирин:
 Сапфирин (минерал) — минерал состава Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36], давший название группе и надгруппе минералов.
 Сапфирин (халцедон) — голубой халцедон, разновидность минерала кварц состава SiO2.

Ссылки 

 Номенклатура надгруппы сапфирина
 О халцедоне и его разновидностях